Dubrawino () ist der Name von Orten in Russland und in Weißrussland:

 Dubrawino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland (bis 1938 Palentienen, 1938 bis 1946 Palen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Dubrawino (Homel), Dorf in der Homelskaja Woblasz, Weißrussland